Les Trois Cloches, album de Jacques Desrosiers, sorti en 1963 ;
 Les Trois Cloches, chanson écrite par Jean Villard en 1939 ;